Bom Jardim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Jardim (ort i Brasilien, Pernambuco, Bom Jardim), 
 Bom Jardim (ort i Brasilien, Maranhão, Feira Nova do Maranhão), 
 Ivoti (ort), Rio Grande do Sul, 
 Ibotirama (ort), Bahia, 
 Bom Jardim (kommun i Brasilien, Maranhão, lat -3,77, long -46,22), 
 Bom Jardim (kommun i Brasilien, Pernambuco, lat -7,78, long -35,59), 
 Bom Jardim (kommun i Brasilien, Rio de Janeiro), 

Robotskapade Brasilienförgreningar